|-
| 88201 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88202 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88203 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88204 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88205 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88206 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88207 - || || 18 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88208 - || || 19 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 88209 - || || 22 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88210 - || || 29 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 88211 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88212 - || || 18 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88213 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88214 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88215 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88216 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88217 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88218 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88219 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88220 - || || 3 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88221 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88222 - || || 15 de gener, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 88223 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88224 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88225 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88226 - || || 24 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88227 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88228 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88229 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88230 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88231 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88232 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88233 - || || 28 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88234 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88235 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88236 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88237 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88238 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88239 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88240 - || || 2 de febrer, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 88241 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88242 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88243 - || || 5 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88244 - || || 15 de febrer, 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 88245 - || || 2 de febrer, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 88246 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88247 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88248 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88249 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88250 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88251 - || || 20 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88252 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88253 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88254 - || || 31 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88255 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88256 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88257 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88258 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88259 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88260 - || || 22 d'abril, 2001 || Schiaparelli || Schiaparelli
|-
| 88261 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88262 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88263 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88264 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88265 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88266 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88267 - || || 22 de maig, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 88268 - || || 24 de maig, 2001 || Cerro Tololo | M. W. Buie
|-
| 88269 - || || 22 de maig, 2001 || Cerro Tololo | M. W. Buie
|-
| 88270 - || || 24 de maig, 2001 || Cerro Tololo | M. W. Buie
|-
| 88271 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88272 - || || 14 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88273 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88274 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88275 - || || 18 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88276 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88277 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88278 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88279 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88280 - || || 28 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88281 - || || 29 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88282 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88283 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88284 - || || 27 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88285 - || || 27 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88286 - || || 30 de juny, 2001 || Haute Provence || Haute Provence
|-
| 88287 - || || 16 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88288 - || || 17 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88289 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88290 - || || 24 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88291 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88292 Bora-Bora || || 12 de juliol, 2001 || Punaauia || J.-C. Pelle
|-
| 88293 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88294 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88295 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88296 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88297 Huikilolani || || 11 de juliol, 2001 || Needville || Needville
|-
| 88298 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88299 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88300 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
8